Охіра Хіде — довгожителька.
  принц Хіде — 111-й Імператор Японії.